Восемнадцатое правительство Израиля () сформировано Менахемом Бегином 20 июня 1977 года, после парламентских выборов 1977 года. Это было первое правительство в израильской политической истории во главе с правой партией. Правящая коалиция включала блок Ликуд во главе с Бегином (в который вскоре после выборов вошла партия  Ариэля Шарона), МАФДАЛ и Агудат Исраэль. В правительство вошёл также Моше Даян, избранный в Кнессет по списку Маарах;после назначения на пост министра он был исключен из партии стал независимым депутатом, хотя находился на посту министра в течение лишь четырёх месяцев .

При формировании правительства Бегин вёл переговоры с партией Демократическое движение за перемены (ДДП), которая на выборах получила 15 мест в Кнессете и была третьей по численности фракцией. Переговоры были завершены в октябре 1977 года, и ДДП получила четыре места в правительстве плюс пост заместителя премьер-министра (восемнадцатое правительство Израиля было первым, в котором было больше одного вице-премьера). Тем не менее, после распада коалиции в 1978 году все представители ДДП, за исключением Игаэля Ядина, покинули правительство.

Министр обороны Эзер Вейцман в мае 1980 оставил свой пост из-за конфронтации с Бегином и Шароном. После проведения операции «Литани» в Южном Ливане 1978 Вейцман предложил для стимулирования мирного процесса сформировать правительство национального единства, включив туда представителей блока Маарах. Эту идею Бегин отклонил, в связи с чем Вейцман выступил с критикой блока Ликуд. В продолжение спора с Бегином, Вейцман вступил в конфликт с Шароном по вопросу о поселениях на оккупированных территориях. В конечном счёте Вейцман создал новую партию совместно с Моше Даяном и был исключен из партии Ликуд.

Министр финансов Игаль Гурвиц также покинул правительство из-за разногласий внутри партии Ликуд, в январе 1981 года он вместе с двумя другими депутатами покинул Ликуд и создал партию .

Восемнадцатое правительство Израиля находилось у власти до 5 августа 1981 года, когда было сформировано девятнадцатое правительство после выборов 1981.

Состав правительства 

1 Хотя Ландау не был депутатом Кнессета 9-го созыва, ранее он был депутатом от партии Ликуд.

Примечания

Ссылки 
  Восемнадцатое правительство Израиля на сайте Кнессета 

18